Tami Petri Antero Kiuru (ur. 13 września 1976 w Vantaa) − fiński skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata i trzykrotny medalista mistrzostw świata w lotach.

Przebieg kariery 
Był zawodnikiem klubu Lahden Hiihtoseura. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował w marcu 1993 w Planicy, ale zajął odległe miejsce i nie znalazł w reprezentacji stałego miejsca. Powrócił do rywalizacji międzynarodowej dopiero 7 lutego 1999. Zdobył wtedy pierwsze punkty pucharowe, zajmując 8. miejsce w Harrachovie. W sezonie 1998/1999 punktował jeszcze dwukrotnie, ale wyniku z Czech nie poprawił. W klasyfikacji generalnej zajął 47. miejsce. W sezonach 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 nie osiągnął większych sukcesów. Najlepszy wynik osiągnął 18 marca 2001 w Planicy, gdzie w lotach był piąty.

Pierwszy raz na podium zawodów Pucharu Świata stanął w drugiej części sezonu 2002/2003 – 15 marca 2003 w Lahti zajął trzecie miejsce, za Adamem Małyszem i Mattim Hautamäkim. Kiuru jeszcze sześciokrotnie w tym sezonie plasował się w czołowej dziesiątce, ale na podium już nie stanął. Dobre wyniki w końcówce sezonu pozwoliły mu zająć trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej siódmej edycji Turnieju Nordyckiego. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął 21. pozycję. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme indywidualnie był piąty na normalnej skoczni i dziesiąty na dużej. W konkursie drużynowym wspólnie z Janne Ahonenem, Arttu Lappim i Mattim Hautamäkim zdobył złoty medal.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2003/2004, kiedy był szesnasty w klasyfikacji generalnej. W tym samym sezonie zajął najwyższą pozycję w Turnieju Czterech Skoczni – 22. Pięciokrotnie był w dziesiątce, przy czym raz stanął na podium – 14 grudnia 2003 w Titisee-Neustadt zajął pierwsze miejsce. Jest to jego jedyne zwycięstwo w zawodach PŚ. W lutym 2004 wystąpił na mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie wraz z Veli-Mattim Lindströmem, Mattim Hautamäkim i Janne Ahonenem zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych. Ponadto indywidualnie zdobył brązowy medal, ulegając tylko Roarowi Ljøkelsøyowi i Ahonenowi. W trakcie tych mistrzostw ustanowił swój rekord życiowy, skacząc 221,5 m. Rok później ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce, a w klasyfikacji generalnej sezonu 2004/2005 zajął 33. miejsce. Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie wystartował tylko w konkursach na dużej skoczni. Indywidualnie zajął 21. miejsce, a w konkursie drużynowym Finowie z Kiuru w składzie zajęli drugie miejsce.

W sezonie 2005/2006 po raz ostatni stanął na podium. Miało to miejsce 28 stycznia 2006 w Zakopanem, gdzie był drugi. Dwa tygodnie wcześniej zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata w lotach w Tauplitz. W konkursie indywidualnym był osiemnasty, w swoim najlepszym skoku osiągając 183,5 m. W lutym 2006 wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie na dużej skoczni był osiemnasty, a na normalnym obiekcie zajął 31. miejsce. W zawodach drużynowych Finowie w składzie: Tami Kiuru, Janne Happonen, Janne Ahonen i Matti Hautamäki zdobyli srebrny medal. Była to ostatnia duża impreza w jego karierze.

W sezonach 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 startował sporadycznie, często nie kwalifikując się do drugiej serii. Najlepszy wynik osiągnął 17 marca 2007 w Oslo, gdzie zajął 14. miejsce. Ostatni oficjalny skok oddał 6 marca 2009 w kwalifikacjach do konkursu w Lahti.

W marcu 2009 zakończył karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Kiuru na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: –
 sezon 1998/1999: 47.
 sezon 1999/2000: 37.
 sezon 2000/2001: 38.
 sezon 2001/2002: 37.
 sezon 2002/2003: 21.
 sezon 2003/2004: 16.
 sezon 2004/2005: 33.
 sezon 2005/2006: 20.
 sezon 2006/2007: 40.
 sezon 2007/2008: –
 sezon 2008/2009: 64.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001/2002 – 28.
 2002/2003 – 26.
 2003/2004 – 22.
 2004/2005 – 27.
 2005/2006 – 30.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1999 – 31.
 2000 – 19.
 2001 – 38.
 2003 – 3.
 2004 – 6.
 2005 – 33.
 2006 – 12.
 2007 – 11.
 2008 – 52.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995 – 81.
 2003 – 9.
 2004 – 51.
 2005 – 50.
 2006 – 29.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 53.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Kuusamo – 4 kwietnia 1998 (2. miejsce)
  Kuusamo – 27 marca 1999 (3. miejsce)
  Kuusamo – 28 marca 1999 (1. miejsce)
  Gallio – 8 stycznia 2000 (1. miejsce)
  Gallio – 9 stycznia 2000 (2. miejsce)
  Mislinja – 8 lutego 2000 (1. miejsce)
  Planica – 12 lutego 2000 (2. miejsce)
  Planica – 13 lutego 2000 (2. miejsce)
  Brotterode – 20 stycznia 2001 (1. miejsce)
  Brotterode – 21 stycznia 2001 (1. miejsce)
  Lauscha – 27 stycznia 2001 (2. miejsce)
  Lauscha – 28 stycznia 2001 (3. miejsce)
  Schönwald – 9 lutego 2001 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 
 Profil na wyniki-skoki.hostingasp.pl 

Fińscy medaliści olimpijscy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Vantaa